Gospa kan syfta på:
 Gospa (film, 1995) – en amerikansk film från 1995

Geografi

Montenegro 

 Otok (ö), 
 Otočić Gospa, ö, 

Robotskapade Montenegroförgreningar